Kostanjica (Istrië), een plaats in de Kroatische gemeente Grožnjan
 Kostanjica (Bar), een plaats in de Montengegrijnse gemeente Bar
 Kostanjica (Kotor), een plaats in de Montengegrijnse gemeente Kotor